Puno (provincie), een provincie van Peru;
 Puno (regio), een regio van Peru;
 Puno (stad), een stad in Peru;
 Reynato Puno, opperrechter van het Filipijnse hooggerechtshof.